El Torneig de Doha 2012 també és conegut com a Qatar ExxonMobil Open 2012, una competició tennística masculina disputada sobre pista dura i que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 20a edició del torneig es va celebrar entre el 2 i el 7 de gener del 2012 al Khalifa International Tennis Complex de Doha, Qatar.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 

 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2012
ATP World Tour 2012